Grand Tour může být:
 Kavalírská cesta (anglicky Grand Tour) – typ cestování šlechtických synů po novověké Evropě
 The Grand Tour (album) – album amerického country hudebníka George Jonese z roku 1974
 The Grand Tour (muzikál) – americký muzikál Jerryho Hermana
 The Grand Tour (pořad) – britský motoristický televizní pořad
 Grand Tour (cyklistika) – společné označení tří evropských cyklistických etapových závodů (Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a España)